Об'єкти NGC
Райський Птах (сузір'я)
Галактики